Ву́лиця Станісла́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Станіславського — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Павла Корнелюка у місті Вінниця.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Залужна у місті Володимир.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Марії Заньковецької у місті Кам'янське.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Мирона Забарила у місті Коломия.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Анатоля Довгопільського у місті Рівне.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Шекспіра у місті Суми.
 Вулиця Станіславського — колишня назва вулиці Миколи Зерова у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей